Pekka Niemi (1909-1993) – sciatore finlandese
 Pekka Niemi (1952) – sollevatore finlandese